Příjmení Eckstein nosí více významných osobností:

 František Řehoř Ignác Eckstein (1689–1741) – český freskař a malíř oltářních obrazů
 Pavel Eckstein (1911–2000) – český muzikolog, hudební kritik a dramaturg
 Vojtěch Eckstein, známější pod přijatým jménem Erban (1913–1981) – český a československý politik
 Wilhelm Eckstein (1851–1925) – český optik, podnikatel a radní židovského původu

Německá příjmení
Židovská příjmení